Circuit (sport) - een baan in de auto- of motorsport
 Elektrisch netwerk - een netwerk van elektrische componenten
 Circuit (recht) - een geografische onderverdeling in het juridische systeem van de Verenigde Staten
 Circuit (luchtvaart) - een afgebakende vliegroute
 Circuit (koeling) - een koelkring bvb. in een kerncentrale
 Het Social Trade Circuit Nederland